GF peut signifier :
 Gentil forumeur (en analogie avec les GO, gentils organisateurs) 
 GF (collection), la collection Garnier-Flammarion
 Guyane française, département français, selon la norme ISO 3166-1, code alpha-2
 .gf, domaine Internet du département de la Guyane française
 gigafarad, unité de mesure de capacité électrique
 Guerre froide, période de tension internationale de 1947 à 1991
 Grenoble Foot 38, club français de football
 Harry Potter and the Goblet of Fire, titre original du film Harry Potter et la Coupe de feu
 Guardian Force, nom des invocations dans le jeu Final Fantasy VIII
Milliards de francs (abrégés en F tandis que G se réfère à giga), dans la littérature économique portant sur la période antérieure à l'utilisation de l'euro.
"Gluten Free" dans certains restaurants, indique un plat sans gluten

Code